Trzecie zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2014/2015 odbyły się w szwajcarskim Davos. Konkurencje zostały rozegrane w dniach 13–14, a także 20–21 grudnia 2014 zamiast odwołanych zawodów w La Clusaz. Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w biegach na 10 km (kobiety) i 15 km (mężczyźni) stylem klasycznym i dowolnym oraz dwukrotnie w biegach sprinterskich stylem dowolnym.

Program zawodów

Wyniki

Bieg na 10 km kobiet stylem klasycznym kobiet

Bieg na 15 km stylem klasycznym mężczyzn

Sprint stylem dowolnym kobiet 14.12.2014

Sprint stylem dowolnym mężczyzn 14.12.2014

Bieg na 10 km stylem dowolnym kobiet

Bieg na 15 km stylem dowolnym mężczyzn

Sprint stylem dowolnym kobiet 21.12.2014

Sprint stylem dowolnym mężczyzn 21.12.2014

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Davos
Puchar Świata w biegach narciarskich w Davos
2014 w Szwajcarii